Бойзи може да се отнася за:

 Бойзи, град и столица на щата Айдахо в САЩ
 Бойзи (окръг), окръг в щата Айдахо, САЩ
 Бойзи Сити (Оклахома), град в щата Оклахома, САЩ